Seneca County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Seneca County (New York) – okres státu New York
 Seneca County (Ohio) – okres státu Ohio